La Národní basketbalová liga 1993 è stata la 1ª edizione del massimo campionato ceco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'USK Praga.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1993
1993